Der Chöwsgöl-Aimag (auch Khuvsgul oder Khövsgöl, ) ist ein Aimag (Provinz) der Mongolei. Er liegt im Norden an der russischen Grenze und enthält den nördlichsten Punkt des Landes. Verwaltungszentrum des Gebietes ist Mörön. Bis 1933 war Chatgal die Hauptstadt.

Der Name leitet sich vom See Chöwsgöl Nuur ab, der seit 1992 zusammen mit seiner Umgebung den Status eines Nationalparks der Mongolei hat. Um den See und nördlich des Chöwsgöl Nuur liegen die größten Wälder der Mongolei. Sie sind eine Fortsetzung der südsibirischen Taiga. Der Chöwsgöl Nuur wird auch als „kleiner Baikal(-See)“ bezeichnet.

Verkehr 
Der Flughafen Mörön (ZMMN/MXV) verfügt über eine befestigte Landebahn. Er bietet regelmäßige Flüge von und nach Ulaanbaatar und dient auch als Zwischenhalt für einige der westlichen Aimags.

Der Flughafen von Chatgal (HTM) wird nur im Sommer mit Linienflügen von und nach Ulan Bator bedient und dient so der touristischen Erschließung des Chöwsgöl-Sees.

Verwaltungsgliederung

Tourismus 
Die Provinz Chöwsgöl wird wegen des landschaftlich sehr reizvollen Sees Chöwsgöl Nuur relativ viel von Touristen besucht.

Zu den Sehenswürdigkeiten der Provinzhauptstadt Mörön, der mit rund 37 000 Einwohnern fünftgrößten Stadt der Mongolei, zählt u. a. das Kloster Dandsandardschaa Chiid.

Weblinks 

 Deutsche Website zu Chöwsgöl

Einzelnachweise 

Mongolischer Aimag